Lista stacji kolejowych w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia obsługiwanych przez Deutsche Bahn.

Reszta stacji posiada kategorię 6 lub 7.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Station categorisation by DB Station+Service AG as at 1 January 2008
 Online timetable of DB services

 
Nadrenia Północna-Westfalia